«Мальвинас Архентинас» — футбольный стадион, расположенный в столице провинции Мендоса, Аргентина. Его вместимость составляет около 40 268 зрителей. Владельцем стадиона является правительство провинции.

История 
В 1978 году Аргентине нужно было построить стадионы для проведения Чемпионата мира в 1978. В 1976 было определено, что Мендоса будет одним из принимающих городов, но после осмотра стадионов местных клубов было решено, что будет удобнее построить новый стадион, расположенный недалеко от центра города, у подножия горы Серро-де-ла-Глория и с использованием особенностей рельефа бассейнов, расположенных на её склонах. Его проект предусматривал проведение новых и продвижение некоторых существующих дорог, строительство автостоянок, обеспечение доступа из парка генерала Сан-Мартина, строительство дополнительного поля (для тренировок), проведение новых линий электропередач, канализационных и водопроводных труб и других вспомогательных работ.

Строительство стадиона началось в 1976, а открытие состоялось 14 мая 1978 года матчем между сборными Мендосы и Сан-Рафаэля.

Спустя несколько недель начался чемпионат мира 1978, и Мендоса принял 3 матча группы D с участием сборных Перу, Шотландии, Нидерландов и Ирана, а также 3 матча второго раундв с участием сборных Бразилия, Перу и Польши.

Первоначальным названием стадиона было Estadio Ciudad de Mendoza (Стадион Мендосы), а своё нынешнее название он получил в честь Фолклендской войны в 1982 году за контроль над Фолклендскими островами, которые в Аргентине называются Мальвинскими.

Стадион используется для проведения различных культурных мероприятий с 1994. Он принимал Летние игры АФА, был домашним стадионом для «Архентинос Хуниорс», несмотря на то, что это клуб из Буэнос-Айреса. В 2001 он принимал матчи чемпионата Южной Америки среди молодёжных команд.

С 1994 года использовался клубом «Годой-Крус», игравшего в Национальном чемпионате B, втором эшелоне аргентинского футбола. Также на этом стадионе проводили свои матчи «Сан-Мартин» из Мендосы и «Индепендьенте» Ривадавия.

На этом стадионе прошел один из летних матчей Суперкласико между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт».

В 2005 году стадион принимал чемпионат мира по регби среди молодёжи.

В 2007 году принимал товарищеский матч между сборными Аргентины и Чили.

После попадания в первый дивизион «Годой-Крус» стал проводить здесь свои домашние матчи, вместо собственного стадиона «Фелисиано Гамбарте».

В 2011 году «Годой-Крус» впервые в своей истории участвовал в Кубке Либертадорес и свои домашние матчи он проводил на стадионе «Архентинас Мальвинас», где он обыграл ЛДУ Кито и сыграл вничью с «Индепендьенте».

Реконструкция 
В апреле 2011 начались работы по реконструкции стадиона перед Кубком Америки, который должен был пройти в июле в Аргентине и на котором стадион должен был принять матчи турнира. В эти работы входила полная замена кресел, установка LED-экрана площадью 128 м² (самого большого в Южной Америке), реконструкция туалетов, ремонт крыши, лифтов стадиона и улучшение доступа к нему.

Чемпионат мира 1978 

На «Мальвинас Архентинас» (тогда называвшемся «Сьюдад-де-Мендоса») были сыграны следующие игры:

Первый раунд

Второй раунд

Кубок Америки 2011 

«Мальвинас Архентинас» принял 4 матча Кубка Америки 2011 с 8 по 20 июля: три матча группы C и полуфинал.

Первый раунд

Полуфинал

Отборочные матчи чемпионата мира 2014

Молодёжный чемпионат Южной Америки

Примечания

Ссылки 

Футбольные стадионы Аргентины
Спорт в Мендосе